Kasap ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Fazıl Kasap (* 1965), türkischer Politiker (CHP)
 Karolj Kasap (* 1954), ungarischer Ringer 
 Teodor Kasap (1835–1897), griechischstämmiger Herausgeber von Satirezeitschriften im Osmanischen Reich